Spojení písmen G a O může mít různé významy:

GO 
 BR-GO – kód ISO 3166-2 pro stát Goiás
 Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) – videohra z roku 2012
 GO karta – předplacená karta společnosti O2 Czech Republic

Go 
 Go (desková hra) – desková hra
 Go (programovací jazyk) – programovací jazyk
 Pokémon Go – mobilní hra
 Go (film) – americký film z roku 1999

Externí odkazy